Эффект памяти — способность неживых предметов восстанавливать тот или иной свой параметр, например, форму или уровень заряда.

См. также 
 Эффект памяти аккумулятора
 Эффект памяти формы